Samhain kan syfta på:

Samhain (högtid) –  namnet på månaden november på några keltiska språk
Samhain (musikgrupp) – ett deathrock/gothpunk-band